Universal Studios bezeichnet:

 Universal Studios, ein Tochterunternehmen des Medienkonzerns NBC Universal Inc.

Universal Studios ist der Name mehrerer Freizeitparks:
 Universal Studios Hollywood in Los Angeles, Kalifornien, USA
 Universal Orlando Resort in Florida, USA
 Universal Studios Japan in Osaka, Japan
 Universal Studios Singapore in Singapur
 Universal Studios Beijing in Peking, China  (Eröffnung geplant 2020)
 Universal Studios Korea in Hwaseong, Südkorea (Eröffnung geplant 2021)
 Universal Studios Moskau, Russland (Eröffnung geplant 2022)
 Universal Studios Port Aventura, alter Name des Freizeitparks PortAventura in Spanien